

Топонім

Гавана — провінція республіки Куба
 Гавана — столиця республіки Куба і однойменної провінції

Гавана — місто, штат Арканзас
 Гавана — місто, штат Флорида
 Гавана — місто, штат Іллінойс
 Гавана — місто, штат Канзас
 Гавана — місто, штат Північна Дакота
 Гавана — переписна місцевість, штат Техас

Інше
 Гавана — порода кролів м'ясо-шкуркового напряму.
 Гавана браун () — порода орієнтальних кішок.